Natividad steht für:

 Natividad (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas, Mexiko
 Natividad (Oaxaca), Ort im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko
 Natividad (Pangasinan), Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan, Philippinen
 General Mamerto Natividad, Stadtgemeinde in der Provinz Nueva Ecija, Philippinen
 Isla Natividad, Insel vor Baja California Sur, Mexiko
 Municipio Natividad, Municipio im Bundesstaat Oaxaca, Mexiko

Natividad ist der Familienname folgender Personen:

 Irene Natividad (* 1948), US-amerikanische Feministin, Frauenrechtlerin und Verbandspräsidentin
 Kitten Natividad (Francesca Isabel Natividad; 1948–2022), mexikanische Schauspielerin und Model
 Pedro Bantigue y Natividad (1920–2012), philippinischer Geistlicher, Bischof von San Pablo

Siehe auch:

 Misioneros de la Natividad de María, mexikanische Kongregation